Нојкирх може бити:

 Нојкирх (Кенигсбрик), општина у округу Бауцен, у њемачкој покрајини Саксонија.
 Нојкирх (Тетнанг), општина у округу Бодензе, у њемачкој покрајини Баден-Виртемберг.
 Нојкирх (Лужица), општина у округу Бауцен, у њемачкој покрајини Саксонија.